PADI3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 664 амінокислот, а молекулярна маса — 74 743.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Дезамінази